Енн Кійомура і Савамацу Кадзуко були чинними чемпіонками, але цього разу Савамацу не брала участі. Кійомура грала в парі з Моною Геррант, але в третьому колі їх перемогли Леслі Чарлз і С'ю Меппін.

Кріс Еверт і Мартіна Навратілова виграли титул, у фіналі перемігши Біллі Джин Кінг і Бетті Стов з рахунком 6–1, 3–6, 7–5.

Сіяні пари 

  Біллі Джин Кінг /  Бетті Стов (фінал)
  Кріс Еверт /  Мартіна Навратілова (чемпіонки)
  Ольга Морозова /  Вірджинія Вейд (1 коло)
  Івонн Коулі /  Пеггі Мічел (3 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 

Жінки, парний розряд
Вімблдонський турнір
Вімблдонський турнір